Таёжный — посёлок в Надеждинском районе Приморского края, вместе с сёлами Вольно-Надеждинское, Кипарисово, Прохладное и некоторыми другими входит в Надеждинское сельское поселение.

Таёжный расположен на речке Малая Кипарисовка, в 5,5 км от её впадения в Кипарисовку. Высота над уровнем моря 17 м. Посёлок связан автомобильной дорогой длиной 5,5 км с федеральной трассой  «Уссури». Расстояние до райцентра, посёлка Вольно-Надеждинское, по дороге составляет 18 км, до Владивостока — 54 км. Ближайшая железнодорожная станция Кипарисово расположена в 3,5 км к западу.

Большинство домов в посёлке используются как дачи.

Население

Примечания 

Населённые пункты Надеждинского района